Zwischenablage bis die Tabelle korrigiert wurde:

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 60 europäische Klubs mindestens einmal einen Europapokal.

Europapokal Rangliste
Liste Europapokal